Tävlingarna i Badminton vid Samväldesspelen 2006 hölls i Melbourne Exhibition and Convention Centre.

Mixed

Dubbel

Lag

Gruppsfasen

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Medaljörer

Herrar

Singel

Dubbel

Damer

Singel

Dubbel

Medaljliga 

Badmintontävlingar